Knightmare – programma televisivo britannico 1987-1994
 Knightmare – videogioco arcade del 1983 (Gottlieb), rimasto allo stato di prototipo
 Knightmare – videogioco del 1984 per Commodore 64 (Romik)
 Knightmare – videogioco del 1986 per MSX e DOS (Konami)
 Knightmare – videogioco del 1987 per Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum (Activision)
 Knightmare – videogioco del 1991 per Amiga e Atari ST (Mindscape)